Bantry Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bantry Bay (vik i Australien), New South Wales,

Irland 

 Bantry Bay (vik i Irland), Munster, County Cork, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar